gromada Tarnawa (powiat bocheński)
 gromada Tarnawa (powiat jędrzejowski)

także:

 gromada Tarnawa Dolna (powiat wadowicki/powiat suski)
 gromada Tarnawa Duża (powiat krasnostawski)
 gromada Tarnawa Górna (powiat leski)